Зюзинская волость — волость Московского уезда Московской губернии Российской империи, существовавшая в 1861—1918 годах. На севере граничила с Москвой, на северо-востоке — с Нагатинской волостью, на востоке — с Царицынской волостью, на юге — с Подольским уездом, на северо-западе — с Троицко-Голенищевской волостью.

Зюзинская волость волость 5-го стана Московского уезда была образована в 1861 году в ходе крестьянской реформы. Административным центром волости было село Зюзино, там располагалось волостное правление. В справочной книжке 1890 года отмечалось: «Зюзинская волость почти полностью состоит из садоводов, воспитывающих вишни, сливы, яблоки; деревья для устройства английских садов. Жители имеют свои питомники, вывозят на цветной бульвар поздней осенью и раннею весною молодые деревья для торговли; они разводят всех сортов клубнику, малину, кружовник; занимаются обширною посадкою картофеля и отчасти посевом зернового хлеба: ржи и овса.».

Постановлением Московского уездного совета от 18 июня 1918 года Зюзинская волость была включена в состав Царицынской волости.

В настоящее время территория Зюзинской волости находится в составе Западного, Юго-Западного, Южного и Новомосковского округов Москвы.

Населённые пункты 
По состоянию на начало XX века, в состав Зюзинской волости входили следующие населённые пункты:

Примечания 

Волости Московского уезда